Президентские выборы прошли 17 апреля 2019 года в Индонезии. 
Одновременно индонезийские избиратели выбирали парламент.
Количество избирателей, имеющих право участвовать в выборах, составляло 185 миллионов человек.

Кандидаты 
Для того, чтобы стать кандидатом в президенты или вице-президенты, нужно заручиться поддержкой 20 % депутатов Совета народных представителей. Только две пары сделали это: Джоко Видодо и Мааруф Амин, Прабово Субианто и Сандиаго Уно.

Парламентские партии, поддержавшие пару кандидатов Джоко Видодо и Мааруф Амин:
 Демократическая партия борьбы Индонезии
 Голкар
 Партия национального пробуждения
 Национально-демократическая партия Индонезии
 Партия единства и развития
 Партия народной совести

Парламентские партии, поддержавшие пару кандидатов Прабово Субианто и Сандиаго Уно:

 Движение за великую Индонезию
 Демократическая партия
 Партия национального мандата
 Партия справедливости и благоденствия

Номинанты

Дебаты 
В ходе выборов было проведено пять дебатов.

Опросы

Результаты 

|-  style="background:#e9e9e9; text-align:center;"
! colspan="2" style="text-align:left;"| Кандидат в президенты
! style="text-align:left;"| Кандидат в вице-президенты
! style="text-align:left;"| Партия
! style="width:75px;"| Голоса
! style="width:30px;"| %
|-
| bgcolor=" #ff0000" |
| style="text-align:left;"| Джоко Видодо
| style="text-align:left;"| Мааруф Амин
| style="text-align:left;"| Демократическая партия борьбы Индонезии (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan)
| 
| 
|-
| bgcolor=" #800000" |
| style="text-align:left;"| Прабово Субианто
| style="text-align:left;"| Сантьяго Уно
| style="text-align:left;"| Гериндра (Partai Gerakan Indonesia Raya)
| 
| 
|-
| colspan="6" style="background:#e9e9e9;"|
|-
! colspan="4" style="text-align:left;"| Всего
!
! 100,00
|-
| colspan="6" style="background:#e9e9e9;"|
|-
| colspan="4" style="text-align:left;"| Действительные бюллетени
|  || 
|-
| colspan="4" style="text-align:left;"| Испорченные и пустые бюллетени
|  ||  
|-
| colspan="4" style="text-align:left;"| Явка
|  || 
|-
| colspan="4" style="text-align:left;"| Зарегистрированные избиратели
| 
| style="background:#e9e9e9;"|
|-
| colspan="6" style="background:#e9e9e9;"|
|-
| colspan="6" style="text-align:left;"|
|}

Последующие события 
21 и 22 мая в Джакарте произошли протесты против результатов выборов.

Выборы в Индонезии
2019 год в Индонезии
Индонезия
События 17 апреля
Апрель 2019 года